BDT est un sigle qui peut signifier :
 Bureau de développement des télécommunications, un organisme chargé de soutenir les pays en développement au sein de l'Union internationale des télécommunications;
 Bâton de défense télescopique ou bâton télescopique, une arme blanche de défense;
 Banda de Turistas, groupe argentin de rock alternatif;
 , un wagon blindé soviétique.

BDT est un code qui peut signifier :
 taka, la monnaie du Bangladesh, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies) ;
 .

Code